Де Риддер — фамилия.
 Де Риддер, Даниэль (род. 1984) — нидерландский футболист, выступающий на позиции полузащитника. 
 Де Риддер, Стив (род. 1987) — бельгийский футболист, полузащитник, фланговый полузащитник датского клуба «Копенгаген».
 См. также 
 Риддер (значения)